Інтернет-мем — явище спонтанного розповсюдження певної інформації інтернетом усіма можливими способами (електронною поштою, в месенджерах, форумах, блогах тощо), почало використовуватись у середині першого десятиліття XXI століття.

Популярні вислови-меми 2000-х років 
 IMHO () — на мою скромну думку (укр. НМСД).
 IRL () — у реальному житті; себто, не в інтернеті, а в реальності; (укр. УРЖ)
 ¿Por qué no te callas? (укр. Чому б тобі не замовкнути?)
 Капітан Очевидність (правильний переклад — Капітан Очевидний, від Captain Obvious), також К. О. або Кеп (скорочення від «капітан»), часом перекладається українською як Отаман Вочевидячки.
 Баян (сленг) — вислів для позначення чогось, що вже давно всім відомо (новина, анекдот, смішна історія, влучний вислів тощо)
 Як пропатчити KDE2 під FreeBSD?
 Мотороллер не мой! Я просто разместил объяву! — мем, що виник на форумі одного з українських сайтів на мото-тематику в 2006 році.
 80 рівень — вказівка на вищий ступінь майстерності

Популярні медіа-меми

Зображення 
 O RLY?
 Advice Dog — собака на різнокольоровому фоні, що дає різні корисні поради. Явище трансформувалось в інтернет-мем із різними варіаціями. Є об'єктом для створення фотожаб. Може мати різноманітні варіації як фону, так і зображення, і, звісно, тексту.

Відео 
 Йожин з бажин
 Джон Лажуа
 Mr. Freeman
 Девід Блейн — пародійна версія для YouTube.
 Містер Трололо
 Ти хто такий? Давай, до побачення!
 Gangnam Style
 Harlem Shake
 YouTube Poop (YTP) — відеоколажі, які почали з'являтися на відеохостингу YouTube, головна мета яких зробити з оригінальних відео щось зовсім інше, найкумеднішим і найбезглуздішим чином. Часто вони мають психоделічний або абсурдницький ефект. Для російськомовних відео колажів такого типу набула поширеність назва RYTP (Russian YouTube Poop).

Музика 
 Найзагадковіша пісня в Інтернеті

Популярні явища-меми 
 Grammar Nazi
 Фофуддя
 Падонкіфська мова
 Фотожаба
 Демотиватор

Популярні особи-меми 
 Чак Норріс — див. Факти про Чака Норріса — сатиричні факти про американського майстра бойових мистецтв і актора Чака Норріса, який вже став інтернет-явищем і, як наслідок, отримали широке поширення в популярній культурі. Всі «факти», як правило, абсурдно гіперболічні претензії з приводу Норріса міцність, відносини, витонченість і мужність.
 Анатолій Вассерман — герой багатьох інтернет-мемів під інтернет-прізвиськом «Онотоле».
 Микита Джигурда — відомий російський шоумен, що займається активним піаром в інтернет-просторі. Зокрема, зняв пародію на кліп Gangnam Style на Красній площі в Москві, а також планує зняти пародію на Harlem Shake на Арбаті.
 Володимир Жириновський — частий об'єкт коміксів в інтернеті.
 Джон Тітор

Українські інтернет-меми

Політичні 

 «Проффесор» — вживається в сенсі «неосвічена людина», зокрема саме так в народі і в мережі називають Віктора Януковича.
 «Азіров» — саме так в народі називають Миколу Азарова.
 «Вона» — мем-нік Юлії Тимошенко після передвиборчої компанії, в якій використовувались білборди із гаслами «Вона працює».
 «Кровосісі» — із вислова Миколи Азарова «в Україні сформувався цілий прошарок кровосісів бюджетних коштів»
 «Спасибо жителям Донбасса…» — мем, що набув особливої популярності після спроб обмежити його розповсюдження з боку влади.
 «Покращення» — мем, що поширився в українському сегменті Інтернету, після початку президентства Віктора Януковича. Уживають із іронічним підтекстом для позначення прямо протилежного за змістом — погіршення.
 «У мене є мрія» — популярний інтернет-мем, який з'явився під час виборчої кампанії в Україні 2012 року.
 «Убий п****аса» — вірш українського письменника Юрія Винничука, який вийшов у вересні 2011 року.
 «Йолка» — відома обмовка Віктора Януковича, котрий не зміг згадати слова «ялинка».
 «Путін — х***о!» — кричалка фанатів футбольного клубу Металіст (Харків), що блискавично поширилася інтернетом за принципом вірусного відео.
 «Вітя, чао!» — від назви однойменної пісні-фейлетона — звернення українців до Віктора Януковича.
 «Візитка Яроша» — фотожаба на пропаганду російських ЗМІ, які за усіма подіями політичної кризи в Україні 2013—2014 бачать «руку правого сектора».
 «Русский военный корабль, иди на х*й» — відповідь українського прикордонника Романа Грибова, який захищав разом з іншими прикордонниками острів Зміїний від росіян. Ця фраза стала вірусною завдяки мемам, її можна побачити навіть на рекламних банерах. Також з'явились інші фрази, які пародіюють цю фразу.
 «Нравится не нравится, терпи моя красавица» — фраза, яку сказав Путін, і вона розлетілась на меми. Після того, як фраза стала відомою, і коли на Росію наклали санкції, українські користувачі інтернету почали використовувати її в зворотній бік.
 «Поляніца» — слово, яке неправильно переклала пропагандистка Ольга Скабєєва на російському телебаченні, і через це вона розлетілась на меми. Російська пропагандистка на російському телеканалі переплутала слово паляниця з полуниця, і багато українських користувачів інтернету почали з цієї помилки сміятися.
 «Аналоговнет» — омофон російської фрази «аналогов нет», якою російська пропаганда часто характеризує «видатні» вироби їхньої промисловості. Вживається в протилежному значення для неякісної продукції.
 «Підп*здець і підп*здець» — фраза, яку промовив Мінаєв Геннадій Михайлович, насправді Сумський міський голова хотів вимовити «підпис здесь і підпис здесь», але помилився.
 «Давай по новой, Миша, все х***я» — відома фраза, яку промовили під час передвиборчої кампанії в мери Харкова Добкіна. Михайло Добкін зробив багато помилок у словах і через це Геннадій Кернес на задньому фоні промовив таку фразу, яка розлетілась на меми по всьому інтернеті.
 «Ну, а мені нравиться як воно горить» — цю фразу сказав відомий полтавський палій, який з'явився на екранах українських телевізорів в 2010 році. Після повномасштабного російського вторгнення 2022-го року цю фразу почали використовувати як жарт про палаючу Москву та інші об'єкти Росії і тимчасово окупованих територій.
 «Чмоня» — прізвисько, яке дали російському колаборанту за його незграбний зовнішній вигляд. Мем став популярним у TikTok.
 Астанавітєсь — мем-фраза, яку сказав Віктор Янукович.

Інше 
 Ждун
 Астанавітєсь!

Посилання 
 Інциклопедія. Вірш албанською мовою
 Вітчизняна енциклопедія мемів

Примітки 

Інтернет
Інтернет-меми